Eugène Cavaignac kan syfta på:

 Eugène Cavaignac (1802–1857), fransk general
 Eugène Cavaignac (1876–1969), fransk historiker